ARM Cortex – famiglia di microprocessori
 Cortex – casa discografica
 Cortex – farmaco ritirato dal commercio, detto anche Supracortes
 Cortex – film del 2008 di Nicolas Boukhrief
 Cortex – rivista scientifica di neuroscienze